ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» — металлотрейдинговая компания, образованная в результате консолидации активов ООО «ЕвразМеталл» (сбытовое предприятие Торговой компании «ЕвразХолдинг» и «ЕВРАЗ Груп») и металлосервисной компании ОАО «ИНПРОМ».

В филиальную сеть ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» входят 48 подразделений, которые расположены в промышленно-развитых центрах Юга и Северо-Запада РФ, Черноземья, Поволжья, Сибири, Урала и Дальнего Востока, а также в Казахстане. Сортаментная линейка металлопродукции каждого подразделения формируется в соответствии с локальным спросом.

ЕВРАЗ Металл Инпром реализует стальной прокат производства металлокомбинатов группы ЕВРАЗ (ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ ЗСМК, ЕВРАЗ ДМЗ им. Петровского), а также других  металлургических предприятий России и СНГ. Отгрузка металла производится со складских комплексов компании, накопительных складов и напрямую с заводов-изготовителей.

Проводит металлообработку.

История 
Компания Инпром появилась в 1996 году. Основатель компании Инпром - Коновалов, Игорь Васильевич в 2010 году продал компанию Евразхолдингу ,  сам в 2011 году созда компанию Инпром-Эстейт . В 2006 году компания Инпром входила в состав 200 крупнейших компаний России. Сама же компания Евразметалл была создана в 1992 году . Но через несколько лет ресруктуризирована. Компонент Евразметалл был создан на основе компании КарбоферМеталл в 2009 году  (до 2007 в структуре Евразхолдинга) .. Позже на её основе был создан Евразхолдинг.  Поставляет арматурный металл для строительства различных спортивных сооружений (Волгоград Арена).

Собственники и руководство 
Контрольным пакетом акций ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» владеет вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания ЕВРАЗ.

С 2013 года ЕВРАЗ Металл Инпром возглавляет Синцов Сергей Владимирович.

Структура компании 
В структуру ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» входят 48 подразделений (55 складских площадок), расположенных во всех металлоёмких регионах России и Казахстана. (Дивизины- Юг, Центр, Волга, Восток (Урал) вкл Казахстан, Восток (Сибирь) ).

Численность компании – более 1 500 человек. 

Склад компании в городе Новокузнецк расположен на станции Новокузнецк-Сортировочный. 
В Ростове-на-Дону у компании АО «ЕвразМеталлИнпром» находится крупный собственный производственно-складской комплекс.

Офис в Москве расположен в районе Можайский.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Информация на сайте - Новости компаний

Компании оптовой торговли
Промышленность Таганрога
Евраз